Arboletes kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Arboletes (ort), Antioquia, 
 Arboletes (kommun), Antioquia,